M103 — рядный 6-цилиндровый двигатель, разработанный Mercedes-Benz.
 M103 — тяжёлый танк США 50-х годов, стоявший на вооружении морской пехоты в 1958—1973 годах.
 M103 (латиницей) — рассеянное скопление в созвездии Кассиопеи.